Borgo Sant'Antonio ima više značenja:
 Borgo Sant'Antonio (Kuneo)
 Borgo Sant'Antonio (Izernija)
 Borgo Sant'Antonio (Mačerata)